Публий Семпроний Соф може да се отнася за:

 Публий Семпроний Соф (консул 304 пр.н.е.)
 Публий Семпроний Соф (консул 268 пр.н.е.)